Robești se poate referi la:

 Robești, Alba
 Robești, Buzău
 Robești, Vâlcea

Vezi și 
 Robu (dezambiguizare)

Toponime românești